Brouwerij De Schepper (Gent), een voormalige brouwerij te Gent in de brabantdam.
 Brouwerij De Schepper (Beke), een voormalige brouwerij te Beke (Zomergem en Waarschoot).